Knollgraben ist ein Gewässername:

 Knollgraben (Ach), linker Zufluss der Ach (zur Ammer) in der Gemarkung Schönberg von Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Knollgraben (Brookwetterung), rechter Zufluss der Brookwetterung in Escheburg, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein